Михаил Кирович Козорис ( ; 2 марта 1882, Калуш, Галиция, Австро-Венгрия — 3 ноября 1937, урочище Сандармох близ станции Медвежья Гора, Карелия, РСФСР) — украинский прозаик, поэт, публицист.

Биография 
В 1912 году окончил юридический факультет Львовского университета. Участник первой мировой войны.

Литературный дебют состоялся в 1907, когда были напечатаны его стихи. Позже публиковал очерки, повести и рассказы в периодических изданиях Галичины и Буковины.

После 1919 переселился и проживал в Советской Украине. В ходе советско-польской войны (1920) — член Галревкома, комиссар судебных дел.

Позже работал в Народном комиссариате юстиции.

Был членом литературной организации «Западная Украина».

В феврале 1933 был арестован и 1 октября того же года осуждëн судебной «тройкой» при ГПУ УССР на 5 лет исправительно-трудовых лагерей по обвинению в том, что «с 1924 г. входил в состав руководства контрреволюционной организации УВО, работая в литературном объединении „Западная Украина“, вербовал новых членов в организацию и вëл повстанческую деятельность». Наказание отбывал на Соловках.

На основании постановления «особой тройки» УНКВД Ленинградской области от 9 октября 1937 г. был расстрелян 3 ноября 1937-го в урочище Сандармох (Карелия).

Посмертно реабилитирован.

Творчество 
В ранний период творчества испытал влияние модернизма.

Проживая в Украинской ССР, писатель в 1920-х — начале 1930-х годов издал пять сборников своих прозаических очерков, опубликовал несколько литературоведческих работ. Отдельными изданиями вышли:
 сборники рассказов
 «Вече» (1928),
 «По каменной тропе» (1930),
 повести:
 «Деревня встает» (1929),
 «Черногора говорит» (1931),
 «Голубая кровь» (1932),
 научно-публицистическая книга «Панский террор на Западной Украине»
 литературоведческая работа «Социальные моменты в творчестве В. Стефаника» (обе — 1932).

Кроме того, он автор сборников рассказов «Тарас-дитина» (1914), «Дві сили» (1927), «То був злодій» (1928), «За порадою» (1929) и др., ряда пьес для детей, воспоминаний о И. Франко, М. Черемшине, В. Стефанике, с которыми познакомился в начале XX в.

Ссылки 
 Михайло Козоріс

Писатели Украины
Поэты Украины
Публицисты Украины
Писатели СССР
Украинские поэты
Участники Первой мировой войны (Россия)
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Расстрелянные и похороненные в урочище Сандармох
Казнённые писатели
Посмертно реабилитированные в СССР
Выпускники Львовского университета
Писатели по алфавиту
Расстрелянное возрождение
Казнённые поэты
Казнённые в 1937 году